Komsomol’skiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Komsomol Aūdany, distrikt, Qostanaj, 
 Bögetköl Aūdany, distrikt, Aqtöbe, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar